Ziese bezeichnet:

 Ziese, Bach im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Ziese (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ziese, den Zieskensee im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Bratwurst
 umgangssprachlich für Zigarette
 historisch eine indirekte Steuer, siehe Akzise

Siehe auch:
 Zies
 Zeise